Kenichi Kaga (加賀 健一, Tennō, 30 de setembro de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Blaublitz Akita.

Títulos 

Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Blaublitz Akita